Bieg indywidualny kobiet na mistrzostwach świata 2015 został rozegrany 11 marca. Do zawodów zgłoszonych zostało 105 zawodniczek. Jedna nie pojawiła się na starcie, zaś cztery nie ukończyły rywalizacji.

Złoty medal wywalczyła reprezentantka Rosji Jekatierina Jurłowa. Dla Jurłowej było to pierwsze zwycięstwo w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata. Srebrny medal wywalczyła Czeszka Gabriela Soukalová, zaś brązowy reprezentantka gospodarzy Kaisa Mäkäräinen.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015